Ел Баријал има више значења:

 Ел Баријал (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Баријал (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Баријал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Баријал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Баријал (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Баријал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баријал (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баријал (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баријал, Ранчо де лос Бенавидес (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баријал (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Баријал, Ехидо Сан Игнасио (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Баријал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Баријал (Рафаел Лусио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Баријал (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику